G98 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Calvin–Rehoboth Observatory, nel Nuovo Messico, USA